Хорст Людвиг Ве́ссель (, 9 октября 1907 — 23 февраля 1930) — нацистский активист, штурмфюрер СА, поэт, автор текста «Песни Хорста Весселя», позднее ставшей гимном  НСДАП.

Биография 
Хорст Вессель был сыном лютеранского пастора доктора Вильгельма Людвига Георга Весселя (1879—1922), который служил с 1906 по 1908 в Билефельдской церкви Павла и с 1913 в берлинской церкви Святого Николая. Вессель посещал Королевскую городскую гимназию на Александерплац. По окончании школы он начал изучать юриспруденцию.
 
В 1926 Вессель вступил в НСДАП и СА.
 
В 1928 году бросил учёбу, работал таксистом и подсобным рабочим на строительстве метро.

В 1929 получил звание штурмфюрера СА. В том же году в национал-социалистском журнале «Der Angriff» было впервые опубликовано его стихотворение «Die Fahne hoch,…», позже ставшее словами гимна НСДАП.

Смерть 
14 января 1930 года на Хорста Весселя в дверях его квартиры было совершено нападение членами запрещённого в то время Союза красных фронтовиков. Вессель был ранен в голову Альбрехтом Хёлером, активистом Коммунистической партии Германии. Хорст отказался от предоставления ему первой медицинской помощи, так как врач был еврей, он заявил, что не хочет лечиться у еврейского врача. Вессель был доставлен в государственную больницу во Фридрихсхайне (район Берлина), где под наблюдением врачей умер 23 февраля 1930 года от заражения крови.

Вессель был похоронен на Кладбище Святых Марии и Николая в Берлине, в 1945 году надгробие на могиле было частично уничтожено и на нем оставили только имя его отца Людвига (без фамилии). В 2013 году надгробие было полностью убрано с могилы.

Вопрос вины 
КПГ отвергала обвинения в политическом убийстве.

Все участники нападения были вскоре задержаны и приговорены к денежным штрафам или различным срокам заключения. Компартия хоть и оказывала им помощь на судебном процессе, тем не менее, дистанцировалась от них. После прихода нацистов к власти в 1933 году Альбрехт Хёлер, приговорённый к шести годам тюрьмы, был захвачен штурмовиками СА и расстрелян. Двое других второстепенных участников Салли Эпштайн и Ханс Циглер были приговорены к смерти в 1934 году и в 1935 году казнены.

Смерть Весселя была политизирована министерством Геббельса и активно использовалась нацистской пропагандой. О нём был снят псевдобиографический фильм «Ханс Вестмар — один из многих». Его именем были названы улицы, парки, школы, станции метро и т.д. (денацифицированы после Второй Мировой войны). В нацистской Германии Хорст Вессель стал символом «самоотверженного национал-социалиста, готового умереть за свои идеалы». Его именем была названа 18-я добровольческая моторизованная дивизия СС «Хорст Вессель».

Примечания

Ссылки 
 
 Брехт Б. Легенда о Хорсте Весселе
 Шапке Р. Правда о Хорсте Весселе
 Tabellarischer Lebenslauf von Horst Wessel

Члены НСДАП
Поэты Германии
Веймарская республика
Награждённые Золотым партийным знаком НСДАП
Похороненные в Берлине